Hell kan avse: 

 Hell – ort i Norge
 Hell (sång) – en singel av musikgruppen Tegan and Sara
 Hell – ett ölmärke som produceras av Jämtlands Bryggeri
 Hell (musikgrupp) – en engelsk heavy metal-grupp
 Hell – ett artistnamn för Niklas Hellberg

Personer 
 Erik Hell (1911–1973), en svensk skådespelare
 Krister Hell (1962–), en svensk skådespelare
 Maximilian Hell (1720–1792), en ungersk astronom
 Richard Hell (1949–), en amerikansk sångare, basist, låtskrivare och författare
 Stefan Hell (1962–), en tysk fysiker
 Öllegård Hell (1932–1991), en svensk skådespelare

Se även 
 Hel
 Häll